

Personnalités 

 Emanuel Felke (1856-1926), pasteur protestant, promoteur de l'homéopathie ;
  (1929-2005), industriel et numismate allemand ;
 Petra Felke (née en 1959), athlète allemande spécialiste du lancer du javelot.